Krzysztof Herbert Wojciechowski (ur. 1936) – geograf, prof. dr hab. nauk o Ziemi
 Krzysztof Wojciechowski (ur. 1939) – reżyser filmowy
 Krzysztof Piotr Wojciechowski (1947–2020) – artysta fotograf
 Krzysztof Wojciechowski (ur. 1956) – filozof i socjolog
 Krzysztof Jan Wojciechowski – prof. dr hab. nauk chemicznych, profesor IChO PAN w Warszawie
 Krzysztof Tomasz Wojciechowski – prof. dr hab. nauk technicznych, profesor AGH w Krakowie
 Krzysztof Adam Wojciechowski – doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii, specjalność: chemia fizyczna, profesor Akademii Podlaskiej, profesor nadzwyczajny UPH w Siedlcach
 Krzysztof Adam Wojciechowski – doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej, specjalność: technologia chemiczna, profesor Politechniki Łodzkiej, profesor nadzwyczajny   Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 Krzysztof Witold Wojciechowski – prof. dr hab. nauk fizycznych, profesor IFM PAN w Poznaniu
 Krzysztof Wojciechowski (ur. 1984) – aktor Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Przypisy